La Guanota peut désigner :

Toponymes

La Guanota : l'une des six divisions territoriales et l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas ;
 La Guanota : capitale de la paroisse civile de La Guanota de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme